Ячный — фамилия:

 Ячный, Виктор Самуилович — Георгиевский кавалер (подпоручик; 4 марта 1917).
 Ячный, Иван Васильевич — Георгиевский кавалер (подполковник; № 8687; 26 ноября 1851).

См. также 
 Ячное